

События 

 Тевтонский Орден вынужден был оставить земли Трансильвании, на которых он располагался ранее.
 Женитьба Фридриха II Гогенштауфена на Изабелле Иерусалимской, дочери короля Иерусалима Иоанна де Бриенна.
 Закончена Младшая Эдда.
 Вышел труд Фибоначчи — «Книга квадратов» (Liber quadratorum)
 Разгром латинян войсками Никейской империи в битве при Пиманионе.
 Завоевание Бенгалии Делийским султанатом.
 1225 — Конец государства Ильдегизидов в Азербайджане.
 Битва при Гарни, поражение армяно-грузинского войска от хорезмшаха в изгнании Джелал ад-Дин Манкбурны
 Чингисхан с сыновьями Чагатаем, Угэдэем и Толуем из Средней Азии двинулся в обратный путь. Осень — Чингисхан прибывает в Монголию.
 1225—1264 — Император Китая Ли-цзун.
 31 декабря — свадьба Ли Тьеу-хоанг, последней правительницы династии Ли, и Чай Каня, ставшего императором Чан Тхай-тонгом. Начало династии Чан во .
 1225—1258 — правление императора Вьетнама . Девиз «Великое процветание».
 1225 — Основан город Юрьевец-Повольский.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1225 году
 Герман (герцог Австрии)
 Иннокентий V (папа римский)
 Фома Аквинский
 Гийом из Шартра — французский проповедник, беллетрист и хронист.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1225 году
 5 мая — Ангел Кармелит, святой Римско-католической церкви, монах ордена кармелитов, мученик.
 Арнольд Амальрик — папский легат.

См. также